Op Roland Garros 2018 speelden de vrouwen de wedstrijden in het enkelspel van zondag 27 mei tot en met zaterdag 9 juni.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Jeļena Ostapenko uit Letland was het vijfde reekshoofd. Zij verloor haar openingswedstrijd van de Oekraïense Kateryna Kozlova in twee sets. Hiermee werd zij de eerste titelverdedigster sinds Anastasia Myskina in 2005 die op Roland Garros haar eersterondepartij verloor tijdens haar titelverdediging.

Het eerste reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tiende geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens in drie sets. Halep wist voor het eerst in haar carrière een grandslamtoernooi op haar naam te schrijven. Het was haar zeventiende WTA-titel, de tweede van 2018.

Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens was als 16e geplaatst en bereikte de vierde ronde – daarin moest zij haar meerdere erkennen in de latere winnares.
 Kirsten Flipkens won haar openingspartij van Tatjana Maria, maar strandde in de tweede ronde.
 Ook Alison Van Uytvanck kwam niet verder dan de tweede ronde.
 Yanina Wickmayer kon al na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Drie Nederlandse speelsters deden mee:
 Kiki Bertens was het 18e reekshoofd en bereikte de derde ronde – daarin werd zij overvleugeld door de Duitse Angelique Kerber.
 Richèl Hogenkamp had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – in de eerste ronde was Maria Sjarapova te sterk voor haar.
 Arantxa Rus mocht als lucky loser aan het hoofdtoernooi meedoen – in de eerste ronde trof zij Sloane Stephens waarmee voor Rus het doek viel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
  Toernooischema Roland Garros

Roland Garros
ITF-toernooi in 2018